Horvátország
Štefanec Drávaszentistván falu horvát neve Csáktornya községben, Muraköz megyében
Štefanec falu Trnovec Bartolovečki községben Varasd megyében